Die Saison 2015/16 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale im November 2015 und endete mit den Endspielen am 28. Februar 2016 erstmals in der SAP Arena in Mannheim. Titelverteidiger waren der VfB Friedrichshafen bei den Männern und Allianz MTV Stuttgart bei den Frauen. Im Endspiel der Frauen setzte sich der Dresdner SC mit 3:2 gegen Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart durch. Bei den Männern gewannen die Berlin Recycling Volleys mit 3:0 gegen den TV Bühl.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden Anfang Oktober ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden Ende Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Informationen bei der VBL

2015/16
Volleyballsaison 2015/16